Molenbeek (prononcer //) peut faire référence à :

Football 
Racing White Daring de Molenbeek (RWDM), ancien club de football de Molenbeek, aujourd'hui disparu
RWDM Brussels FC, club de football jouant dans le stade Edmond Machtens à Molenbeek

Hydronymie 
 Le Molenbeek, un affluent de l'Escaut ;
 Le Molenbeek-Ter Erpenbeek, affluent de la Dendre ;
 Le Molenbeek, deux affluents rive gauche de la Senne.

Toponymie 
 Molenbeek-Saint-Jean, une commune de la région de Bruxelles-Capitale
 Molenbeek-Wersbeek, une section de la commune belge de Bekkevoort

Organisation religieuse 
 Molenbeek est historiquement une partie de la paroisse de Meensel-Kiezegem, comportant une chapelle.

Homonymie d'hydronyme